Regierungsbezirk Niederbayern, een bestuurlijke regio in oostelijk Beieren
 hertogdom Neder-Beieren (1255-1340)
 hertogdom Neder-Beieren (1349-1392)